Příjmení Heinlein má více nositelů:

 Heinrich Heinlein (1803–1885), německý malíř
 Karl Heinlein (1892–1960), rakouský fotbalový reprezentant a trenér
 Klaus Heinlein (* 1953), německý fotbalista
 Max Hussarek von Heinlein (1865–1935), rakouský politik
 Robert A. Heinlein (1907–1988), americký autor sci-fi

 podobná příjmení
 Henlein